Osoby o tym nazwisku:
 Balázs Kiskapusi – węgierski piłkarz
 Dora Kiskapusi – węgierska szpadzistka